Benjamin Gratz Brown (1825-1885), Amerikaans gouverneur van Missouri
 Benny Brown (1953-1996), Amerikaanse atleet
 Benjamin Brown (acteur) (1968), Amerikaans acteur